Андо (, англ. Ando) — японская фамилия.

Известные носители:
 Андо, Альберт (1929—2002) — японский экономист.
 Андо, Кенске — лектор японского языка в Санкт-Петербургском университете.
 Андо, Масанобу (род. 1975) — японский актёр и режиссёр.
 Андо, Масахиро (род. 1972) — японский футболист.
 Андо, Момофуку (1910—2007) — японский изобретатель лапши быстрого приготовления и супа из неё.
 Андо, Мики (род. 1987) — японская фигуристка.
 Андо, Нобору (род. 1926) — японский актёр, писатель, продюсер.
 Андо, Рикити (1884—1946) — японский генерал и последний генерал-губернатор Тайваня.
 Андо, Рэйдзи (род. 1967) — японский литературный критик.
 Андо, Сальво (род. 1945) — итальянский юрист и политик.
 Андо Сёэки (1703—1762) — японский философ.
 Андо, Сюнсукэ (род. 1990) — японский футболист, вратарь.
 Андо, Тадао (род. 1941) — японский архитектор.
 Андо, Хирокадзу (род. 1969) — японский композитор, пишущий музыку к видеоиграм компании HAL Laboratory.

Также топоним:
 Андо — посёлок в Японии, находящийся в уезде Икома префектуры Нара.
 Андо () — община в уезде Биньлук, провинция Ханам, Вьетнам.